Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 2008. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in triindvajsetih za ženske med 15. julijem in 24. avgustom 2008 v Pekingu, udeležilo se jih je 2057 atletov iz 200-ih držav. Primož Kozmus je v metu kladiva osvojil prvi naslov olimpijskega prvaka za Slovenijo.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

2008
Športi Poletnih olimpijskih iger 2008